

Gastronomia
 Sapa, altro nome della saba, sciroppo italiano derivato dal mosto

Diritto societario
 S.a.p.A., acronimo di società in accomandita per azioni

Geografia
 Sa Pa, municipalità in provincia di Lao Cai, Vietnam
 Sapa, altro nome del Regno di Namayan, esistente tra il XII e il XVI secolo nelle Filippine
 Sapa-Sapa, municipalità delle Filippine
 Sapa, nome di diversi baranggay delle municipalità di Rosario, Burgos, Santo Tomas, Tandubas, Mapun ecc., nelle Filippine
 Sapa, altro nome della città albanese di Sapë, l'odierna Vau i Dejës
 Pahá Sápa, nome lakota delle Colline Nere, negli Stati Uniti

Persone
 Sapa Inca, titolo attribuito a sovrani Inca
 Heȟáka Sápa, nome lakota del capo indiano Alce Nero
 Marcin Sapa, ex-ciclista polacco nato nel 1976

Aziende
 Sapa Group, vecchio nome dell'azienda norvegese Hydro Extruded Solutions, operante nel settore metalmeccanico
 SAPA, acronimo della South African Press Association, agenzia di stampa sudafricana

Altro
 Ballerus sapa, pesce osseo di acqua dolce